Tang hace referencia a:

Alimentación
Tang, plato de la gastronomía coreana parecido a la sopa, también llamado Guk.
Tang (refresco), bebida con sabor a naranja, de sabor dulce y picante, originaria de Estados Unidos.

Astronomía
Tang: nombre por el que ocasionalmente es conocida la estrella Eta Serpentis (η Ser / 58 Serpentis).

Autores de nombres científicos 
 A.M.C.Tang - A.M.C. Tang fl. 2003
 C.L.Tang - Chang Lin Tang fl. 1986
 C.Z.Tang - Chen(Zhen) Zi Tang fl. 1982
 D.Z.Tang - D.Z. Tang fl. 1984
 G.G.Tang - Geng Guo Tang 1950-
 H.Tang - Hui Tang fl. 2011
 H.C.Tang - Hune Cheung Tang 1918-
 J.S.Tang - Jing Shan Tang fl. 1996
 K.S.Tang - Kai Shan Tang fl. 2010
 R.G.Tang - Rong Guan Tang fl. 1991
 S.C.Tang - Sai Chun Tang fl. 1999
 S.H.Tang - Si Hua Tang fl. 1982
 S.Y.Tang - Sin Yao Tang 1934-
 T.H.Tang - Teng Han Tang fl. 1928
 Tang - Tsin Tang 1897-1984
 W.Tang - W. Tang fl. 1999
 W.X.Tang - Wen Xiu Tang fl. 2008
 X.Y.Tang - Xin Yun Tang fl. 2000
 Y.Tang - Ya Tang fl. 1988
 Y.C.Tang - Yan Cheng Tang 1926-
 Y.P.Tang - Yang Ping Tang fl. 1988
 Z.C.Tang - Zhao Cheng Tang fl. 1995
 Z.J.Tang - Zhi Jie Tang
 Z.X.Tang - Zong Xiao Tang fl. 1992

Historia
Dinastía Tang: (唐朝, pinyin: táng cháo) (618-907) fue la sucesora de la dinastía Sui y predecesora del período de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos en China.

Militar 
 Clase Tang: Clase de submarinos diésel de la Armada de Estados Unidos.
 Clase Tang: Nombre de la OTAN de la clase de submarinos chinos Tipo 096.